

Sigle 
 SPIRIT (Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch en Toekomstgericht) – partito politico belga

Astronautica 
 Spirit – rover della NASA giunti su Marte nel gennaio del 2004
 37452 Spirit – asteroide

Cinema 
 Spirit - Cavallo selvaggio (Spirit: Stallion of the Cimarron) – film di animazione della DreamWorks Animation del 2002

Musica 
 Spirit – gruppo musicale statunitense
 Spirit – album degli Spirit del 1968
 Spirit – album di John Denver del 1976
 Spirit – album degli Earth, Wind & Fire del 1976
 Spirit – singolo dei Bauhaus del 1982
 Spirit – singolo dei Phuture del 1994
 Spirit – album di Sean Maguire del 1996
 Spirit – album di Willie Nelson del 1996
 Spirit – album di Jewel del 1998
 Spirit – album degli Eluveitie del 2006
 Spirit – album di Preston Reed del 2007
 Spirit – album di Leona Lewis del 2007
 Spirit – album dei Reckless Love del 2013
 Spirit – album dei Depeche Mode del 2017
 Spirit – singolo di Beyoncé del 2019
 Spirit – album dei Rhye del 2019

Altro 
 The Spirit – personaggio dei fumetti creato da Will Eisner
 Spirit – scuderia di Formula 1 attiva dal 1983 al 1985
 B-2 Spirit – Bombardiere Pesante Strategico di tipo Stealth in servizio nel United States Air Force
 Spirit Airlines – Compagnia aerea low-cost

Pagine correlate 
 Spirito
 Spirits
 The Spirit (disambigua)